Налимья — название рек:

Налимья (приток Васюгана) — в Томской области
Налимья (приток Кети) — в Томской области
Налимья (приток Орловки) — в Томской области
Налимья — в Балахтинском районе Красноярского края, приток Дербины
Налимья-Курья — в ХМАО и ЯНАО